Экло́га:

 Эклога — разновидность идиллии, стихотворение, в котором изображалась сцена из пастушеской жизни (обычно любовная).
 Эклога — кодекс византийского законодательства, изданный императором Львом III Исавром.
 Эклоги, ᾽Εκλογει̃ς — чрезвычайные комиссии или должностные лица в Афинах (также ζητηταί, ἐπιγράφει̃ς, συλλογει̃ς) для взимания недоимочных платежей с отдельных лиц или с городов, плативших дань союзников. Обыкновенно союзники вносили дань в Афинах на Великих Дионисиях, причем 10 назначенных по жребию аподектов принимали её.
 «Эклоги» — произведение Вергилия.